Mazibuko ist der Familienname folgender Personen:

 Lindiwe Mazibuko (* 1980), südafrikanische Politikerin und Musikerin
 Seth Mazibuko (* 1960), südafrikanischer Anti-Apartheidaktivist